Дебрене може да се отнася за:

 Дебрене, село в област Благоевград, България;
 Дебрене, село в област Добрич, България.